Baboquivari – asteroide
Montagne di Baboquivari – un'area montagnosa dell'Arizona a sudovest di Tucson
Picco di Baboquivari – situato nelle Montagne di Baboquivari, è un monte sacro agli indiani Tohono O'odham, aborigeni del sud dell'Arizona